Чучин:
 Чучин — древнерусский город в Киевском княжестве.
 Чучин, Борис (1955—1981) — советский хоккеист.
 Чучин, Фёдор Григорьевич (1883—1942) — участник революционного движения в России, партийный и советский деятель.